

Patronyme 

 Alf Clausen (né en 1941), compositeur américain
 Claus Clausen (1899-1989), acteur allemand
 Curt Clausen (né en 1967), athlète américain
 George Clausen (1852-1944), peintre et graveur britannique
 Erwin Clausen (1911–1943), marin et pilote de chasse allemand pendant la Seconde Guerre mondiale
 Franciska Clausen (1899-1986), peintre danoise
 Hans Peter Clausen (1928-1998), homme politique danois
 Erik Clausen (né en 1942), acteur et réalisateur danois
 Jimmy Clausen (né en 1987), joueur de football américain des États-Unis
 Néstor Clausen (né en 1962), footballeur argentin
 Patrick Clausen (né en 1990), coureur cycliste danois.
 Rosemarie Clausen (1907-1990), photographe allemande.
 Scott Clausen (né en 1974), compositeur américain
 Stefanie Clausen (1900-1981), plongeuse danoise
 .

Toponyme

Allemagne 
 Clausen, commune de l'arrondissement du Palatinat-Sud-Ouest en Rhénanie-Palatinat
 Clausen ou Klausen, municipalité dans le land de Rhénanie-Palatinat et l'arrondissement de Bernkastel-Wittlich ; dont :
 Bataille de Clausen

Luxembourg 
 Clausen, quartier de la ville de Luxembourg

Autres 
 Fonction de Clausen
 Théorème de von Staudt-Clausen

Voir aussi